Pierre Duchesne peut désigner :

 Pierre Duchesne (1637-1697), colon français venu au Canada au  ;
 Pierre Duchesne (1940-), secrétaire général de l'Assemblée nationale du Québec et lieutenant-gouverneur du Québec ;
 Pierre Duchesne (1964-), journaliste et homme politique québécois.